Гия — фамилия. Известные носители:
 Гия, Адемир да (род. 1942) — бразильский футболист, полузащитник.
 Гия, Домингос да (1912—2000) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Гия, Ладислау да (1905—1988) — бразильский футболист, нападающий. 

Гия – мужское имя, грузинского происхождения, редкое.

Топонимы 
 Гия-де-Исора — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.

См. также 
 Гиа